Тібідабо — гора в Іспанії
  — парк атракціонів, розташований на горі Тібідабо
 Тібідабо — фунікулер на гору Тібідабо